Leverano  – comune italiano

Vini
 Leverano rosso
 Leverano rosato
 Leverano bianco